Reydon – villaggio del Regno Unito e dell'Inghilterra nel Suffolk
Reydon – comune degli Stati Uniti d'America in Oklahoma